Серия А 1989/1990 — 58-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 27 августа 1989 года и завершился 29 апреля 1990 года. Во 2-й раз победителем турнира стал «Наполи».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1989/1990
Футбол в Италии в 1989 году
Футбол в Италии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990